Il doppio  del Grand Prix Hassan II 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Łukasz Kubot e Oliver Marach erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk 6–1, 0–6, [10–12].

Robert Lindstedt e Horia Tecău hanno battuto in finale 6–2, 3–6, [10–7] Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi.

Teste di serie

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)
 Marcel Granollers /  Marc López (semifinali)

 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (campioni) 
 Michael Kohlmann /  Jarkko Nieminen (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Grand Prix Hassan II 2010
ATP World Tour 2010